Il tabellone singolare del Pretoria Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Martin Sinner (tds n. 6). In finale ha sconfitto Wayne Ferreira con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Robbie Weiss (semifinali)
  Neil Borwick (secondo turno)
  Mark Kaplan (primo turno)
  Alexander Mronz (quarti di finale)

  Christian Geyer (semifinali)
  Martin Sinner (campione)
  Neil Broad (secondo turno)
  Dean Botha (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Pretoria Challenger 1990